

Підкопенна — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Підкопенна — присілок, Промишленнівський округ, кемеровська область